

Cinema 
Riff-Raff - L'avventuriero di Panama (Riff Raff) – film del 1947 diretto da Ted Tetzlaff
 Riff Raff – film del 1991 diretto da Ken Loach

Personaggi immaginari 
 Riff Raff – personaggio che appare nel musical The Rocky Horror Show del 1973 e nel film da esso tratto The Rocky Horror Picture Show del 1975

Musica 
 Riff Raff – gruppo musicale britannico
 Riff Raff – rapper statunitense
 Riff Raff – canzone del gruppo australiano AC/DC contenuta nell'album Powerage (1978)